Даулетбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Даулетбай — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 г.
 Даулетбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.